Галимберти () — итальянская фамилия.

Персоналии 
  — итальянский политик.
 Джорджо Галимберти — итальянский спортсмен, теннисист.
  — итальянский юрист, антифашист.
 Карло Галимберти — итальянский штангист, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Луиджи Галимберти — итальянский кардинал, папский дипломат.
  — итальянский фотограф.
 Ориетта Галимберти — имя при рождении итальянской певицы Ориетты Берти.
 Пабло Галимберти — уругвайский религиозный деятель римско-католической церкви. 
  — один из членов аргентинской политической организации Монтонерос.
  — итальянский политик.
  — итальянский философ.
  — венгерский художник.
  — итальянский футболист, выступающий за клуб Монца.

География 
 Piazza Galimberti — итальянский архитектурный объект в городе Кунео.